Вера Вучкова (Кнезха, 24. август 1925 — Скопље, 31. август 2014) била је југословенска и македонска филмска и позоришна глумица.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1967. || Македонска крвава свадба  || /
|- style="background : Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1972. || Истрел ТВ филм ||
|-
| 1976. || Најдолгиот пат ТВ филм
|-
| 1979. || Наши години ТВ серија
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1982. || Едно лето ТВ серија || /
|-
| 1982. || Време на летала ТВ филм || /
|-
| 1982. || Јагне на ражен ТВ филм || Прва селанка
|-
| 1982. || Јавачи на ветрот ТВ филм ||
|-
| 1983. || Премиера ТВ филм || /
|-
| 1984. || Случки од животот ТВ серија || /
|-
| 1985. || На наш начин ТВ серија || /
|-
| 1986. || Состојба пред инфаркт ТВ филм
|-
| 1987. || Чорбаџи Теодос ТВ филм || Цонка
|-
| 1988. || Македонски народни приказни ТВ серија ||
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4: |1990.-те
|-
| 1992. || Време, живот ТВ филм ||
|-
| 1995. || Во светот на бајките ТВ серија ||
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2000 2001. || Погрешно време ТВ серија || Вера / Стамена
|-
| 2001. || Светот има осум страни ТВ-серија ||
|-
| 2009. || Народни приказни ТВ серија || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1925.
Умрли 2014.
Македонски глумци
Југословенски глумци